Туман () — роман испанского писателя Мигеля де Унамуно, впервые опубликованный в 1914 году.

Унамуно охарактеризовал книгу как нивола (от ), чтобы отделить её от понятия реалистического романа XIX века. В прологе книги фигурирует также определение «руман», которое автор вводит с целью подчеркнуть условность жанра романа и стремление автора создать свои собственные правила. Главный персонаж книги — Аугусто Перес, жизнь которого описывается метафорически как туман: «…наша жизнь — туман»; «…моя любовь породила Эухению и извлекла её из первозданного тумана»; «Знание — это град камней. Нет. Это туман, туман!» Главные вопросы, поднимаемые в книге — темы бессмертия и творчества.

Книга переведена на многие языки мира, первый перевод на русский (1973) принадлежит А. Грибанову.

Примечания

Литература 
 Воробьев С. Л. Унамуно, философ трагедии // Человек. 1990. № 6.
 Гараджа Е. В. Евангелие от Дон Кихота // Унамуно Мигель де. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. М., 1997.
 Степанов Г. Унамуно, Валье-Инклан, Бароха — выдающиеся представители европейского реализма // Художественная литература. М., 1973.

Ссылки 
 Текст романа на испанском языке

Романы 1914 года